Pesjak je lahko:

 Pesjak, zaselek v Bojsnem
 Pesjak, slovenski priimek
 pasja hišica